

Astronomia
 4599 Rowan – asteroide della fascia principale

Onomastica
 Rowan – nome proprio di persona irlandese

Persone
 Barry Rowan – ex calciatore inglese
 Brian Rowan – ex calciatore scozzese
 Brook Rowan – attore australiano
 Erick Rowan – wrestler statunitense
 Hariot Rowan-Hamilton – nobildonna e scrittrice irlandese
 Jack Rowan – attore britannico
 Kelly Rowan – attrice canadese
 Ron Rowan – ex cestista statunitense

Altro
 Motore Rowan o Motore sincrono – tipo di motore elettrico in corrente alternata

Pagine correlate
 Contea di Rowan